L'Armée du salut peut désigner :
 Armée du salut, mouvement international évangélique fondé en 1865 ;
 L'Armée du salut, roman de Abdellah Taïa publié en 2006 ;
 L'Armée du salut, film franco-suisso-marocain réalisé par Abdellah Taïa et sorti en 2014, adapté du roman.